Каханов — фамилия.

Известные носители:
 Каханов, Андрей Васильевич — Георгиевский кавалер (полковник; № 3073; 26 ноября 1816).
 Каханов, Василий Аполлонович (1830 — не ранее 1893) — генерал-лейтенант от кавалерии.
 Каханов, Иван Семёнович (1825—1909) — генерал от артиллерии, петроковский губернатор, член Государственного совета.
 Каханов, Михаил Семёнович (1833—1900) — российский государственный деятель, псковский губернатор, статс-секретарь, председатель «Кахановской комиссии».
 Каханов, Николай Иванович (1875—1931) — генерал-майор, военный инженер—фортификатор, отец архитектора Раисы Кохановой.
 Каханов, Пётр Аполлонович — Георгиевский кавалер; полковник; № 9084; 26 ноября 1853.
 Каханов, Семён Васильевич (1787—1857) — генерал-лейтенант, грузинский губернатор.
 Каханов, Семён Васильевич (1842—1908) — генерал от кавалерии (1901).

См. также